Бербанк, Бёрбанк () — английская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Бербанк, Дэвид — дантист и предприниматель из Нью-Гемпшира
 Бёрбанк, Лютер (1849—1926) — американский селекционер и садовод.

Топонимы 
 Бербанк — город в Калифорнии, названный именем Д. Бербанка.
 Бербанк — тауншип в округе Кандийохай, Миннесота, США.
 Бербанк — местность в штате Канзас, США.

См. также